Marcin Kubiak ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Marcin Kubiak (Astronom), polnischer Astronom
 Marcin Kubiak (Diplomat) (* 1969), polnischer Diplomat